Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Skate:

 USS Skate (SS-23), ein U-Boot der F-Klasse, in Dienst von 1913 bis 1915
 USS Skate (SS-305), ein U-Boot der Balao-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1946
 USS Skate (SSN-578), ein U-Boot und Typschiff der Skate-Klasse, in Dienst von 1957 bis 1986

Skate